

Carriera

Club 
Durante la sua carriera, ha giocato più di 500 incontri con il Beşiktaş (27 presenze e 1 gol nelle competizioni UEFA per club), vincendo 13 titoli nazionali e un double nella stagione 1989-1990. Nel 1996, dopo sedici anni con la maglia bianconera, si ritira dal calcio giocato e nel 2001 inizia la sua carriera da allenatore. Nel 2005, guida per un breve periodo anche il Beşiktaş, tra luglio e ottobre.

Nazionale 
Esordisce il 9 settembre 1981, contro l'Islanda (2-0). Il 15 novembre 1989 indossa per la prima volta la fascia di capitano della Nazionale, scendendo in campo contro l'URSS (2-0). Il 13 novembre 1991, realizza il suo unico gol in Nazionale nella sfida valida per le qualificazioni al campionato europeo di calcio del 1992 contro l'Irlanda, incontro perso 1-3. Dopo aver giocato 36 partite con la Turchia, delle quali 20 da capitano, lascia la Nazionale nel 1992.

Statistiche

Statistiche da allenatore 
Statistiche aggiornate al 18 febbraio 2023. In grassetto la competizione vinta.

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali 

Beşiktaş: 1981-1982, 1986-1987, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995

Beşiktaş: 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994

Beşiktaş: 1986, 1989, 1992, 1994

Allenatore

Competizioni nazionali

Sivasspor: 2021-2022

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale turca